Меркурий-Редстоун — программа запуска ракет Редстоун  в рамках программы «Меркурий».
 Меркурий-Редстоун-1 (МР-1) — беспилотный суборбитальный полёт, запуск 21 ноября 1960
 Меркурий-Редстоун-1A (МР-1A) — беспилотный суборбитальный полёт, запуск 19 декабря 1960
 Меркурий-Редстоун-2 — беспилотный суборбитальный полёт с шимпанзе Хэм на борту, запуск 31 января 1961 года
 Меркурий-Редстоун-BD — беспилотный суборбитальный полёт, запуск 24 марта 1961 
 Меркурий-Редстоун-3 — первый пилотируемый суборбитальный полёт США (Алан Шепард) 5 мая 1961 
 Меркурий-Редстоун-4  — пилотируемый суборбитальный полёт (Вирджил Гриссом), запуск 21 июля 1961 года
  «Меркурий-Редстоун-6» —  планировавшийся, на осень 1961, четвёртый суборбитальный полёт (см. Дональд Слейтон)